Puchar Karaibów 2001 – dwunasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Trynidadzie i Tobago w dniach 15-25 maja 2001.

Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu i gospodarz, miał zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2002.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiły się 22 reprezentacje. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu i gospodarz turnieju został zwolniony z obowiązku przechodzenia przez eliminacje.

Runda pre eliminacyjna

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 

Źródło:

Grupa 3 

 wycofały się z eliminacji.

Źródło:

Runda eliminacyjna 

Zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc kwalifikowały się do turnieju finałowego.

Grupa 1 

Mecze rozgrywano w Gujanie

Źródło:

Grupa 2 

Mecze rozgrywano w Martynice

Źródło:

Grupa 3 

Mecze rozgrywano w Haiti

Źródło:

Grupa 4 

Mecze rozgrywano w Antigua i Barbudzie
 wycofały się z eliminacji.

Źródło:

Grupa 5 

Mecze rozgrywano w Surinamie

Źródło:

Turniej finałowy 

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 2001

TRYNIDAD I TOBAGO 8. TYTUŁ

Zobacz też 

 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy